Ténéré kan verwijzen naar:
 Ténéréwoestijn, een woestijn in het noordoosten van Niger en westen van Tsjaad, deel van de Sahara.
 Yamaha Ténéré, een type motorfiets gebouwd door Yamaha.
 Ténéré (album), een muziekalbum van Tinariwen uit 1993.